Flor ou l'un de ses composés peut désigner :

Patronyme 
 María Teresa Torró Flor (née en 1992) : joueuse de tennis espagnole ;
 Roger de Flor (ca. 1267-1305) : condottiere mercenaire italien.

Prénom 
 Flor Ruíz (née en 1991) : athlète colombienne ;
 Reïna-Flor Okori (née en 1980) : athlète franco-guinéenne.

Toponymes

Flor do Sertão : une ville de l'État de Santa Catarina.

Flor de Patria : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Pampán dans l'État de Trujillo ;
 Flor de Patria : capitale de la paroisse civile de Flor de Patria de la municipalité de Pampán dans l'État de Trujillo.

Arts 
 Flor del Fango : un groupe latino et rock psychédélique français
 Flor-de-Lis : un groupe de musique traditionnelle portugaise ;
 Flor salvaje : une telenovela américano-colombienne ;
 La Flor : un film du réalisateur argentin Mariano Llinás sorti en 2019 ;

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme